David Cox kan hentyde til flere personer:

 David A. Cox (født 1948), amerikansk matematiker
 David Cox (kunstner) (1783–1859), engelsk landskabsmaler
 David Cox (australsk politiker) (født 1954), australsk politiker
 David Cox (fodboldspiller) (født 1989), skotsk fodboldspiller
 David Cox (gymnast) (født 1970), britisk gymnast
 David Cox (soldat) (død 1994), tidliger U.S. Marine der blev dræbt af en ukendt gerningsmand
 David Cox (statistiker) (1924–2022), engelsk statistiker
 David Cox (cricketspiller fra 1960'erne) (born 1946), engelsk cricketspiller, der spillede Somerset
 David Cox (cricketspiller fra 1990'erne) (born 1972), engelsk cricketspiller, der spillede Durham
 David Cox (skotsk cricketspiller) (født 1973), skotsk cricketspiller
 David Cox Jr. (1809–1885), engelsk landskabsmaler
 David Cox (komponist) (1916–1997), britisk komponist
 David Cox (basketball) (født 1973), amerikansk basketballtræner
 David Cox, musiker i duoen AutoKratz
 Dave Cox (1938–2010), amerikansk politiker